Чинахов:
 Чинахов, Виталий Владимирович (род. 1972) — советский и российский хоккеист.
 Чинахов, Егор Витальевич (род. 2001) — российский хоккеист.